Турбаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Турбаево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Турбаево — деревня в Ржевском районе Тверской области.